Gerhard Friedrich je lahko:
 Gerhard Friedrich (1909) - nemški letalski as
 Gerhard Friedrich (1917-1945) - nemški letalski as